Fragezeichen bezeichnet:
das Satzzeichen Fragezeichen (?)
ein Album der Band Nena, siehe unter ? (Fragezeichen)
ein Album des Rappers XXXTentacion, siehe unter ? (Album)
eine Taverne in Belgrad, siehe unter ? (Gaststätte)